Wormsbecher ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Wormsbecher (* 1938), russlanddeutscher Schriftsteller und Sprecher der Russlanddeutschen in Russland
 Natalie Wormsbecher (* 1986), deutsche Comiczeichnerin